Жданівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Жданівська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Жданівська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район

 Жданівська сільська рада — колишня назва Війтівецької сільської ради Вінницька область, Хмільницький район